

Sciences et techniques

Biologie 
 Melychiopharis bibendum est une espèce d'araignées aranéomorphes, de la famille des Araneidae.

Sciences humaines et sociales

Langue 
  est une maxime latine, extraite d'un vers d’Horace.
 En langage argotique ou familier, un bibendum est une personne obèse.

Culture et société

Entreprises 
 Bibendum, personnage créé en 1898, est la mascotte emblématique de Michelin, la manufacture française des pneumatiques.
 Le Michelin Challenge Bibendum (Movin’On depuis 2017) est un évènement, généralement annuel, organisé depuis 1998 par le fabricant français de pneumatiques Michelin.

Littérature et bande dessinée 
 Le Bibendum céleste est une série de bande dessinée de Nicolas de Crécy, publiée entre 1994 et 2002 par Les Humanoïdes associés.
 Bibendum Chamallow est la mascotte de la marque fictive de guimauves Stay Puft, dans le film SOS Fantômes et dans la série télévisée.